Соревнования по фигурному катанию на зимних Азиатских играх 2017 года прошли с 22 по 26 февраля 2017 года на арене «Макоманай» в Саппоро (Япония). Фигуристы из стран-членов Олимпийского совета Азии выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

В турнире по фигурному катанию на Азиатских играх 2017 года впервые участвовали фигуристы, представлявшие Национальные олимпийские комитеты Океании.

Соревнования во всех дисциплинах проводились по правилам Международного союза конькобежцев. Для участия фигуристам не требовался минимальный технический балл. Спортсменам должно было исполниться пятнадцать лет на 1 июля 2016 года. Каждая страна могла заявить по два участника в одиночных видах, и по два дуэта в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины 
В одиночном катании среди женщин золотую медаль завоевала Чхве Дабин, представлявшая Республику Корея. Это золото стало первым для южнокорейских одиночниц за всю историю Азиатских игр. Шестое место заняла Юй Шужань из Сингапура. Благодаря технической оценке, показанной на данном турнире, она стала первой сингапурской фигуристкой, прошедшей квалификацию на чемпионат мира.

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте Олимпийского совета Азии.

2017
Соревнования на зимних Азиатских играх 2017
Азиада
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Фигурное катание